Les Gardiennes, film français réalisé par Xavier Beauvois, sorti en 2017, d'après le roman Les Gardiennes d'Ernest Pérochon.